Asia/Oceania Zone was one of three zones of regional competition in the Кубок Федерації 2008.

Group I
Venue: National Tennis Development Centre, Бангкок, Таїланд (outdoor hard)
Date: 30 січня – 2 лютого

The eight teams were divided into two pools of four teams. The teams that finished first in the pools played-off to determine which team would partake in the Світова група II Play-offs. The two nations coming last in the pools also played-off to determine which would be relegated to Group II for 2009.

Pools

Play-offs

  advanced to 2008 World Group II Play-offs.
  was relegated to Group II for 2009.

Group II
Venue: National Tennis Development Centre, Бангкок, Таїланд (outdoor hard)
Date: 30 січня – 2 лютого

The seven teams were divided into one pool of three teams and one pool of four. The top team of each pool played-off against each other to decide which nation progress to the Group I.

Pools

Play-offs

  advanced to Group I for 2009.

Див. також 
Fed Cup structure

Примітки 

 Fed Cup Profile, Таїланд 
 Fed Cup Profile, Узбекистан 
 Fed Cup Profile, Singapore 
 Fed Cup Profile, Hong Kong 
 Fed Cup Profile, Австралія 
 Fed Cup Profile, Sri Lanka 
 Fed Cup Profile, Південна Корея 
 Fed Cup Profile, India 
 Fed Cup Profile, Казахстан 
 Fed Cup Profile, Syria 
 Fed Cup Profile, Нова Зеландія

Посилання 
 Fed Cup website 

 
Asia Oceania
Спорт у Бангкоку
Tennis tournaments in Thailand